

Presentación Previa 
Los australiano John Peers y John-Patrick Smith son los campeones defensores. No pudieron defender su título ya que Peers decidió  no participar en esta edición.

Smith decidió participar junto a su compatriota Samuel Groth pero perdieron ante los eventuales campeones del torneo, los estadounidenses Steve Johnson y Tim Smyczek.
Los campeones derrotaron en la final a la pareja compatriota formada por Jarmere Jenkins y Donald Young por 6–4, 6–3.

Cabeza de serie 

<li>
<li>

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Charlottesville 2013